A Faculdade de Serviço Social da PUCRS, fundada em 10 de maio de 1945, é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Curso de graduação
 Bacharelado em Serviço Social

Ligações externas
 Faculdade de Serviço Social da PUCRS

Serviço Social